Dolce, orgonaregiszter
 Csehország
Dolce
 Dolce, település a Dél-plzeňi járásban
 Dolce, Jesenice településrésze a Příbrami járásban
 Dolní Dolce, Jaroměř településrésze a Náchodi járásban
 Horní Dolce, Zaloňov településrésze a Náchodi járásban
 Olaszország
Dolcè
 Dolcè, település Veneto régióban, Verona megyében